Le Breuil est le nom de plusieurs communes françaises : 
 Le Breuil, dans l'Allier
 Le Breuil, ancienne commune du Calvados, aujourd'hui intégrée à Mézidon-Canon
 Le Breuil, dans la Marne
 Le Breuil, dans le Rhône
 Le Breuil, en Saône-et-Loire
 Le Breuil, ancienne commune des Yvelines, aujourd'hui intégrée à Breuil-Bois-Robert

Le Breuil-Bernard, dans les Deux-Sèvres
Le Breuil-en-Auge, dans le Calvados
Le Breuil-en-Bessin, dans le Calvados
Le Breuil-sous-Argenton, dans les Deux-Sèvres
Le Breuil-sur-Couze, dans le Puy-de-Dôme

Ozoir-le-Breuil, en Eure-et-Loir

Voir aussi 
  (homonymie)
  (homonymie)

Homonymie de toponyme